Алекса́ндр Алекса́ндрович Искри́цкий (; Санкт-Петербург, Российская империя — ) — отставной генерал-майор русской армии, георгиевский кавалер. Участник Русско-турецкой войны (1828—1829). Член Археографической комиссии (1839), начальник Архива Военно-топографического депо (1840).

Биография 
А. А. Искрицкий родился  сентября 1806 года в Санкт-Петербурге. Происходил из дворян. Отец — обер-секретарь Сената Александр Михайлович (р. 1782). Мать — Антонина Степановна Менджинская. Братья — Демьян (1803—1831, декабрист) и Михаил (р. 1802).

С  февраля 1823 года в службе фейерверкером Михайловского артиллерийского училища, с  марта в юнкерских классах (не окончил).  июня того же года был определён в Свиту Его Величества по квартирмейстерской части колонновожатым.  апреля 1824 года произведён в офицерский чин прапорщика.  переведён в Гвардейский Генеральный штаб.  1828 года присвоен чин подпоручика. Участвовал в Русско-турецкая война 1828—1829 годов на Балканском театре военных действий дивизионным квартирмейстером в 3-я бригаде сводной дивизии 5-го пехотного корпуса.  апреля 1830 года получил чин поручика.  апреля 1832 года был переведён в Генеральный штаб.  произведён в штабс-капитаны, а  декабря того же года — в капитаны.

А. А. Искрицкий был помощником начальника библиотеки Генерального штаба, а после состоял в распоряжении военного министра и генерал-квартирмейстера.  1836 года ему был присвоен чин подполковника. В 1839 году А. А. Искрицкого назначили членом в Археографическую комиссию для участия от Военного министерства в разборе древних актов его архивов.  августа 1840 года он был назначен начальником Архива Военно-топографического депо.  апреля 1846 произведён в полковники.

 1848 года А. А. Искрицкий был уволен в отставку генерал-майором.

Умер  марта 1867 года.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (4.03.1828)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (24.04.1834)
 Высочайшее благоволение (1834) — за опыт стенографии.
 Орден Святого Станислава 2-й степени (19.04.1842)
 Орден Святой Анны 2-й степени (24.03.1844)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (№ 7417; 12.01.1846)

Примечания

Литература 
 
 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)